

Сіско — місто, штат Техас
 Сіско — селище, штат Іллінойс